Чешская пара Луция Градецкая / Андреа Главачкова — победительница соревнований.

Прошлогодние победительницы — сестры Уильямс — не защищали свой титул.

Посев 

  Хисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Полуфинал)
  Лиза Реймонд /  Лизель Хубер (Полуфинал)
  Виктория Азаренко /  Мария Кириленко (Четвертьфинал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Меган Шонесси (Второй раунд)
  Елена Веснина /  Саня Мирза (Финал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Первый раунд)

<ol start="9">
  Надежда Петрова /  Анастасия Родионова ''(Четвертьфинал)
  Пэн Шуай /  Чжэн Цзе ''(Второй раунд)
  Мария Хосе Мартинес Санчес /  Анабель Медина Гарригес ''(Третий раунд)
  Даниэла Гантухова /  Агнешка Радваньская ''(Первый раунд)
  Чжань Юнжань /  Моника Никулеску ''(Третий раунд)
  Ольга Говорцова /  Чжуан Цзяжун ''(Первый раунд)
  Роберта Винчи /  Сара Эррани ''(Третий раунд)
  Натали Грандин /  Владимира Углиржова (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Каролин Гарсия /  Орели Веди (Первый раунд)
  Кристина Младенович /  Полин Пармантье (Второй раунд)
  Виктория Ларрьер /  Ализе Лим (Первый раунд)
  Одри Берго /  Ирина Бремон ''(Первый раунд)

<ol start="5">
  Клер Фёэрстен /  Стефани Форетц Гакон ''(Первый раунд)
  Жюли Куэн /  Матильда Юханссон ''(Первый раунд)
  Ирэна Павлович /  Лора Торп ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые